The Best of the Wailers es el cuarto álbum de estudio de The Wailers, lanzado en agosto de 1971, a pesar de su título, no es un recopilatorio sino un álbum de estudio, fue grabado en Los estudios Dynamic Sound (antes que el grupo tuviera contacto con  Lee Perry) siendo el álbum grabado entre 1969 y 1970, el disco fue producido por Leslie Kong quien falleció de un ataque al corazón una semana después de que el álbum fuera lanzado.

Lista de canciones

Cara A 
 "Soul Shakedown Party" - 3:09
 "Stop the Train" - 2:20
 "Caution" - 2:43
 "Soul Captives" - 2:03
 "Go Tell It on the Mountain" - 3:15

Cara B 
 "Can't You See" - 2:42
 "Soon Come"  - 2:23
 "Cheer Up" - 2:03
 "Back Out" - 2:18
 "Do It Twice" - 2:48

Edición remasterizada 

 "Soul Shakedown Party" - 3:09
 "Stop the Train" - 2:20
 "Caution" - 2:43
 "Soul Captives" - 2:03
 "Go Tell It on the Mountain" - 3:15
 "Can't You See" - 2:42
 "Soon Come"  - 2:23
 "Cheer Up" - 2:03
 "Back Out" - 2:18
 "Do It Twice" - 2:48
 "Soon Come" (versión) - 2:25
 "Soul Shakedown Party" (versión) - 3:05